Сергей Иванович Лапшин () — российский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Впоследствии тренер. Отличник физической культуры и спорта (3 июня 2010).

Карьера

Игровая 
Воспитанник московских СДЮCШОР «Крылатское» и «Спартак». В 1992 году дебютировал на профессиональном уровне в составе клуба «Трион-Волга» Тверь, выступавшего в Первой лиге российского футбола. Лапшин провёл 22 матча и забил один гол, но команде это не помогло. Под руководством тренеров Виктора Аржаных и сменившего его Бориса Журавлёва тверчане заняли 18-е место из 18 возможных.

Сергей Лапшин некоторое время числился в составе «Динамо» Москва, но на поле выходил лишь за дублёров. В Высшей лиге выступал за «Крылья Советов» Самара в 1998 году и за новороссийский «Черноморец» в следующем сезоне, проведя 11 и 4 матча соответственно.

Профессиональную карьеру завершил в 2004 году в ульяновской «Волге». До 2008 года выступал в составе любительских клубов «Фортуна» Мытищи и «Дмитров».

На любительском уровне трижды становился победителем зональных турниров Первенства КФК/ЛФЛ (1999, 2003, 2008), дважды — бронзовым призёром (2003, 2008) и однажды — серебряным (1999) — в финальных турнирах.

Тренерская 
Окончил Московскую государственную академию физической культуры в 1996 году, с 2010 года работал тренером в команде «Строгино». В 2012 году получил тренерскую лицензию категории C.  В 2016 году в качестве главного наставника возглавил «Велес». В январе 2019 года покинул клуб. Также работал детским тренером в школах «Мегасфера» и «Савёловская».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1986)
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Торгмаш»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Шексна»
Игроки ФК «Луховицы»
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Тренеры ФК «Велес»
Футбольные тренеры России
Выпускники Московской академии физической культуры
Отличники физической культуры и спорта